Sistema sensorial — parte do sistema nervoso dedicada à percepção de estímulos pelos seres vivos
 Definição — significado, do ponto de vista linguístico
 Coerência — coerência, ou organização
 Sentido (matemática) — nas ciências exatas, é um dos componentes da orientação de um vetor
 Sentido (militar) — um comando militar
 Sentidos (álbum)

Desambiguação